Рене Мопу:
 Мопу, Рене Никола де (1714—1792) — французский политический и судебный деятель; канцлер (глава судебного ведомства) и хранитель печатей (назначен Людовиком XV, 1768—1774).
 Мопу, Рене Шарль де (1688—1775) — французский политический и судебный деятель; канцлер (глава судебного ведомства).